Un braqueur est une personne qui commet un braquage, c'est-à-dire une attaque à main armée.

Titres 
 Braqueurs amateurs ou Les folies de Dick et Jane au Québec (Fun with Dick and Jane) est un film américain réalisé par Dean Parisot, sorti en 2005.
 Braqueurs d'hiver (Zwölf Winter) est un téléfilm allemand réalisé par  en 2009.
 Braqueurs (Setup) est un film américain réalisé par Mike Gunther, sorti en 2011.
 Braqueurs est un film de Julien Leclercq sorti le .
 Braqueurs est l'adaptation en série télévisée du film ci-dessus, diffusée en 2021 sur Netflix.